Pratt & Whitney Wasp (Пратт энд Уитни Уосп, Wasp — ) — семейство радиальных двигателей воздушного охлаждения корпорации Pratt & Whitney:

  Wasp — 9 цилиндров в 1 ряд
 Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior — 9 цилиндров в 1 ряд
  Twin Wasp — 14 цилиндров в 2 ряда
  Twin Wasp Junior — 14 цилиндров в 2 ряда
  Twin Wasp — 14 цилиндров в 2 ряда
  Twin Wasp E — 14 цилиндров в 2 ряда
 Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp — 18 цилиндров в 2 ряда
 Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major — 28 цилиндров в 4 ряда

Буква «R» означает то, что двигатель звездообразный, а число после него — объём в кубических дюймах.

См. также 
 Wright Cyclone